Alliberament Canac Socialista (del seu nom en francès Libération Kanake Socialiste), partit polític de Nova Caledònia
 Unió Russa de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Krievu Savienība), partit polític de Letònia
 Llista de Lituans i Catòlics (del seu nom en letó Lietuviešu un Katoļu Saraksts), partit polític històric de Letònia
 ŁKS Łódź (de l'acrònim en polonès Łódzki Klub Sportowy), equip de futbol de la ciutat de Łódź (Polònia)
 ŁKS Łomża (de l'acrònim en polonès Łomżyński Klub Sportowy), equip de futbol de la ciutat de Łomża (Polònia)
 Grup LKS, empresa d'enginyeria, integrada dins de Mondragón Corporación Cooperativa